Cranioleuca baroni är en fågel i familjen ugnfåglar inom ordningen tättingar med omdiskuterad artstatus.

Utbredning och systematik 
Fågeln delas in i tre underarter med följande utbredning:
 Cranioleuca baroni baroni – förekommer i Anderna i Peru (Amazonas och Cajamarca)
 Cranioleuca baroni capitalis – förekommer i Anderna i Peru (Huánuco)
 Cranioleuca baroni zaratensis – förekommer i Anderna i södra Peru (Pasco och Lima)

Den behandlas numera oftast som underart till Cranioleuca antisiensis efter DNA-studier.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Noter

Externa länkar 

Ugnfåglar
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Peru